Красногорлая чёрная каракара () — вид птиц из семейства соколиных. Его помещают в монотипический род Ibycter, но иногда объединяют с Daptrius ater в составе рода Daptrius. Питаются преимущественно личинками пчёл и ос, но также поедает взрослых насекомых, фрукты и ягоды.

Распространение 
Обитают на территории Мексики, Боливии, Бразилии, Колумбии, Коста-Рики, Сальвадора, Венесуэлы, Эквадора, Французской Гвианы, Гватемалы, Гайаны, Гондураса, Никарагуа, Панамы и Перу.

Описание 
Средняя длина тела самца 51 см, самки — 56 см. Половой диморфизм отсутствует. Длина клюва самца 2,5 см, крыла 35, 55 см, хвоста 24,96 см. Длина клюва самки 2,58 см, крыла 35,93 см, хвоста 25,31 см.

Биология 
Общественные хищные птицы. Летают медленно.

МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Дополнительная литература

Примечания

Ссылки 

 Red-throated caracara videos on the Internet Bird Collection
 Red-throated caracara photo gallery VIREO
 Photo-Medium Res; Article pinkmoose-«Amazonia Lodge»
 Photo-Medium Res;  https://www.nhlstenden.com/;«Suriname Birds"

Соколиные
Монотипические роды птиц
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1783 году